Соломон може да се отнася за:
 Соломон, цар на Израел
 Шаламон (1053-1074), крал на Унгария
 Соломон, операция по евакуирането на евреите от Етиопия през 1991